Административный суд Саара () — единственный административный суд (VG) в федеральной земле Саар.


Местонахождение и юрисдикция суда 
Суд базируется в Зарлуи, в одном здании с Верховным административным судом Саара. Судебный округ — вся территория федеральной земли.

Движение по инстанциям 
VG подчиняется Верховному административному суду Саара, который, в свою очередь, подчиняется Федеральному административному суду.

Руководство 
Председателем суда является Астрид Хаас.

См. также 
 Список административных судов в Германии
 Список немецких судов
 Список судов в Сааре

Ссылки 
 Официальный сайт
 Обзор прецедентного права Административного суда Саара

Суды федеральной земли Саар